El Real puede referirse a:

Lugares

En España 
 El Real (Antas), localidad del municipio de Antas, en la provincia de Almería.
 El Real (Baleira), localidad del municipio de Baleira, en la provincia de Lugo.
 El Real (Castro de Rey), localidad del municipio de Castro de Rey, en la provincia de Lugo.
 El Real (Lugo), localidad del municipio de Lugo, en la provincia de Lugo.
 El Real (La Coruña), localidad del municipio de Mellid, en la provincia de La Coruña.
 El Real (Moaña), localidad del municipio de Moaña, en la provincia de Pontevedra.
 El Real (Porriño), localidad del municipio de Porriño, en la provincia de Pontevedra.
 El Real (Orense), localidad del municipio de Rubiana, en la provincia de Orense.
 El Real (Trabada), localidad del municipio de Trabada, en la provincia de Lugo.
 El Camino Real (Abla), localidad del municipio de Abla, en la provincia de Almería.
 El Camino Real (Begonte), localidad del municipio de Begonte, en la provincia de Lugo.
 El Camino Real (Villalba), localidad del municipio de Villalba], en la provincia de Lugo.
 Manzanares el Real, localidad y municipio de la provincia de Madrid.
 Soto del Real, localidad y municipio de la provincia de Madrid.